

Парбіг — річка у Томській області, ліва складова Чаї (басейн Обі)
 Парбіг — село, Бакчарський район, Томська область